Лаздениекс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Лаздениекс, Айвар Янович (род. 1954) — советский гребец.
 Лаздениекс, Арнис (род. 1983) — латвийский гребец.